Niemcy:
 Beichlingen – dzielnica Kölledy

Inne:
 Beichlingen – hrabstwo
 Beichlingen – pałac
 Beichlingen – ród